Por La Plaine pode estar à procura de:
La Plaine, cidade da Dominica
La Plaine, aldeia suiça
La Plaine, comuna francesa do departamento de Maine-et-Loire
A Planície, grupo político durante a Revolução francesa

Desambiguação